Никола́й Алексе́евич Смирно́в:
 Смирнов, Николай Алексеевич (1908—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Смирнов, Николай Алексеевич (1911—1941) — батальонный комиссар, участник Великой Отечественной войны.